Жиле́йка — топоним:

 Жилейка — хутор, Шпаковский район, Ставропольский край
 Жилейка — река, Ставропольский край